ЖСР — аббревиатура, может расшифровываться как:
 Реактор на расплавах солей, жидкосолевой реактор.
 Журнал сварочных работ.